Carabin steht für:

 Carabin (Novalaise), Weiler in der französischen Gemeinde Novalaise
 François-Rupert Carabin (1862–1932), französischer Künstler